Orford hat folgende Bedeutungen:

Orte in England:
 Orford (Cheshire), Ort in der Grafschaft Cheshire
 Orford (Suffolk), Stadt in der Grafschaft Suffolk
 Orford Castle, Schloss bei Orford (Suffolk)
 Orford Ness, Nehrung bei Orford (Suffolk)

Orte in Kanada:
 Orford (Québec), Gemeinde in der Provinz Québec
 Mont Orford, Berg bei Orford (Québec)
 Parc national du Mont-Orford, Provinzpark am Mont Orford

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Orford (New Hampshire), Ort im Bundesstaat New Hampshire
 Port Orford, Ort im Bundesstaat Washington

Ort in Australien:
 Orford (Tasmanien), Dorf im Bundesstaat Tasmanien

Weitere Verwendungen:
 Earl of Orford, Titel in der Peerage of England
 Orford (Schiff), Passagierschiff der Orient Steam Navigation Company
 Orford-Kliff im Grahamland auf der Antarktischen Halbinsel

Orford ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Orford (1899–1977), englischer Fußballspieler